Президентские выборы на Кипре планировались к проведению 18 февраля 1973 года. Однако президент Макариос III оказался единственным кандидатом. В результате выборы не проводились и Макариос III был автоматически объявлен президентом.

В августе 1977 года после смерти Макариоса III пост президента временно занял председатель парламента Спирос Киприану.

Примечания 

Президентские выборы на Кипре
Кипр
1973 год на Кипре